Brändli ist der Familienname folgender Personen:

 Albert Brändli (1876–1949), Schweizer Architekt
 Barbara Brändli (1932–2011), Schweizer Fotografin
 Benjamin Brändli (1817–1855), Schweizer Politiker
 Christoffel Brändli (* 1943), Schweizer Politiker
 Ferdinand Brändli (1828–1878), Schweizer Politiker
 Hans Brändli (1896–1974), Schweizer Theologe 

 Jürg Brändli (* 1971), Schweizer Schriftsteller, Drehbuchautor und Journalist
 Nicole Brändli (* 1979), Schweizer Radrennfahrerin
 Reto Brändli (* 1991), Schweizer Koch
 Shannon Brändli (* 2003), Schweizer Unihockeyspielerin
 Simone Brändli (* 1980), Schweizer Triathletin